Das Geheimnis des Edwin Drood oder The Mystery of Edwin Drood steht für:
 The Mystery of Edwin Drood, deutscher Titel Das Geheimnis des Edwin Drood (1870), letzter, unvollendeter Roman von Charles Dickens
 The Mystery of Edwin Drood (1909), britischer Kurz-Stummfilm von Arthur Gilbert
 The Mystery of Edwin Drood (1914), US-amerikanischer Stummfilm von Herbert Blaché und Tom Terriss
 The Mystery of Edwin Drood (1935), US-amerikanischer Spielfilm von Stuart Walker
 The Mystery of Edwin Drood (1960), britische Miniserie von Mark Lawton
 The Mystery of Edwin Drood (1993), britischer Spielfilm von Timothy Forder
 The Mystery of Edwin Drood, deutscher Titel Das Geheimnis des Edwin Drood (2012), britischer Fernsehzweiteiler von Diarmuid Lawrence
 The Mystery of Edwin Drood, deutscher Titel Das Geheimnis des Edwin Drood (Musical) (1985, ursprünglich nur Drood betitelt), Musical von Rupert Holmes